El término ibero suele referirse a los individuos que formaban parte del pueblo ibero o íbero, más precisamente un conjunto de pueblos que habitaron el sur y el este de la península ibérica desde épocas remotas hasta su asimilación por la cultura de la Antigua Roma. También se usa para calificar a todo lo relacionado con dichos pueblos:
 Idioma ibero;
 Signario íbero;
 Indumentaria ibera;
 Guerrero ibero;
 Arte ibero;
 Escultura ibera;
 Pintura ibera;
 Cerámica ibera.

También se usa para referirse:
 a los habitantes de la Iberia caucásica denominados iberos asiáticos, caucásicos o del este para distinguirlos de los anteriores; 
 a Ibero, un concejo del municipio de Cendea de Olza en Navarra, España.